Мартин Петр (; род. 23 августа 1988) — чешский шахматист, гроссмейстер (2011).

Бронзовый призер чемпионата Чехии 2014 г. (разделил 2—5 места, распределение призов — по дополнительным показателям). 

Серебряный призер чемпионата Чехии по рапиду 2014 г. 

Бронзовый призер юниорских чемпионатов Чехии 1998 г. (в категории до 10 лет) и 2002 г. (в категории до 14 лет).  

В составе команды  победитель командных чемпионатов Чехии 2004 / 2005, 2005 / 2006, 2006 / 2007 гг., серебряный призер командных чемпионатов Чехии 2011 / 2012, 2012 / 2013, 2013 / 2014, 2014 / 2015, 2018 / 2019 гг., бронзовый призер командных чемпионатов Чехии 2008 / 2009, 2009 / 2010, 2016 / 2017 гг. 

В составе сборной Чехии участник шахматной олимпиады 2014 г. и трех Кубков центральной Европы (Кубков Митропы, 2007, 2009, 2011 гг.).

Победитель международных турниров в Чартаке (2005 г.), Львове (2010 г.), Харькове (2011 г.). Победитель ряда опен-турниров.

Участник личного чемпионата Европы 2013 г.

В 2004 г. представлял Чехию на юниорском чемпионате мира (в категории до 16 лет).

В 2018 г. женился на международном мастере К. Гавликовой.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 

Шахматисты Чехии